Альбореа:

 Альбореа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Альбореа, Франческо (1691—1739) — итальянский виолончелист.